Сергей Сальников: Сальников, Сергей Алексеевич (род. 1956) — советский хоккеист, российский тренер.
 Сальников, Сергей Анатольевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Сальников, Сергей Иванович (род. 1932) — советский хоккеист, футболист.